Das Dameneinzel im Squash bei den Commonwealth Games 2022 wurde vom 29. Juli bis 3. August 2022 ausgetragen. Die Gewinnerin der Konkurrenz im Jahr 2018, Joelle King, startete topgesetzt in das Turnier.

Während die beiden topgesetzten Spielerinnen Joelle King und Sarah-Jane Perry beide im Halbfinale ausschieden und das Spiel um Bronze bestritten, in dem sich Perry letztlich in fünf Sätzen durchsetzte, erreichten mit Georgina Kennedy und Hollie Naughton zwei niedriger gesetzte Spielerinnen das Endspiel. Kennedy gewann dieses mit 11:7, 11:5, 12:14 und 11:5, womit sie sich die Goldmedaille sicherte und Naughton die Silbermedaille erhielt.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 41 Spielerinnen. Die Setzung wurde bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spielerinnen in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2022
Squashturnier in Birmingham